Киппинг:

 Киппинг, Катя — заместитель председателя партии «Левых», депутат Бундестага.